Esistono più comuni francesi con questo nome

Ingrandes – Indre
Ingrandes – Maine e Loira
Ingrandes – Vienne